TPK steht für:

 eine Produktionsstruktur, siehe Territorialer Produktionskomplex
 Transporter perednowo kraja, kurz TPK, die militärische Bezeichnung des sowjetischen Amphibienfahrzeugs LuAZ-967

Abkürzung